«Тра́кторный заво́д» («Тракторозаво́дская») — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Тракторный завод» (станция метро, Минск)
 «Тракторный завод» (станция метро, Харьков)
 «Тракторный завод» — станция Волгоградского метротрама
 Тракторозаводская — строящаяся станция Челябинского метрополитена

См. также 
 «Тракторные заводы» — российский машиностроительный концерн.
  (значения)